Hada nevadensis kan syfta på:
 Hada nevadensis (Reisser 1926)  synonymt namn till Lasionhada proxima (Hübner, 1808)
 Hada nevadensis (Schawerda 1938)  Fjärilsart, beskriven av  Karl Schawerda men synonymiserad med Hada plebeja (Linnaeus 1761)